Белорусская стратегическая оборонительная операция (22 июня — 9 июля 1941) — ряд приграничных сражений и контрударов Западного фронта Красной Армии при участии Пинской военной флотилии в ходе Великой Отечественной войны. Непосредственно предшествовала Смоленской стратегической оборонительной операции.

Основные сражения операции:
 Белостокско-Минское сражение
 Контрудар под Гродно (1941)
 Оборона Борисова
 Витебское сражение
 Лепельский контрудар

Планы сторон 
Замысел германского командования состоял в том, чтобы прорвать оборону советских войск у Бреста и Сувалок, уничтожить основные силы Западного особого военного округа возле Минска, занять Смоленск и открыть путь на Москву.

Согласно Директиве НКО СССР от 22.06.1941 № 3, Западному фронту предписывалось сдерживая противника на варшавском направлении, нанести мощный контрудар силами не менее двух мехкорпусов и авиации во фланг и тыл сувалкинской группировки противника, уничтожить ее совместно с Северо-Западным фронтом и к исходу 24.6 овладеть районом Сувалки.

Ход операции

Вторжение вермахта 
Войска Западного особого военного округа, дислоцированные в Белоруссии, приняли на себя первый удар наступающего Вермахта. В сопровождении артиллерии и авиации вермахту удалось захватить мосты через реку Западный Буг и город Липск. Вскоре немецкая армия продвинулась на 60 километров и подошла в район Гродно и Кобрина. Началось наступление на Барановичи. В ночь на 23 июня Красная Армия перешла к обороне. Оборона минского укреплённого района была поручена 44-му стрелковому корпусу. Возле Лиды под командованием И. С. Стрельбицкого, было уничтожено около 60 немецких танков 3-й танковой группы Гота.

Контрудары Красной Армии 
В ходе боевых действий в состав войск Западного фронта дополнительно было введено 45 дивизий. В рамках данной операции в период с 6-9 июля были проведены приграничное оборонительное сражение и контрудары на борисовском и лепельском направлениях 13-й и 20-й армиями, 5-м и 7-м механизированными корпусами и авиацией фронта.

24 июня 1941 года Красная Армия нанесла контрудар под Гродно.

Итог операции 
Несмотря на огромные потери, понесённые Красной Армией в этой операции, остановить натиск противника не удалось. Войска Западного фронта, развернутого на территории Белоруссии, под ударами группы армий «Центр» были вынуждены отойти на восток. Тем не менее упорным сопротивлением в приграничных районах в сочетании с контрударами они нанесли значительный урон немецким войскам и замедлили темпы их наступления на Смоленск и Москву. Время, выигранное в результате героического сопротивления частей, соединений и объединений Красной Армии, дало возможность советскому командованию развернуть войска Второго стратегического эшелона на рубеже рек Западная Двина и Днепр.

Параметры операции 
Продолжительность:
18 суток.

Ширина фронта боевых действий:
450—800 км.

Глубина отхода советских войск:
450—600 км.

См. также 
 Немецкая оккупация Белоруссии (1941—1944)
 Белостокско-Минское сражение

Примечания

Литература 
 Великая отечественная война 1941—1945. — Т. 1. — М., 1999.
 Начальный период войны (по опыту первых кампаний и операций Второй мировой войны) / Под общ. ред. С. П. Иванова. — М.: Воениздат, 1974.
 
 Мартов В. Белорусские хроники. 1941 год 
 
 
 Статюк И. Оборона Белоруссии. 1941. — М.: Экспринт, 2006.
 Семидетко В. А. Истоки поражения в Белоруссии (Западный особый военный округ к 22 июня 1941 года). // «Военно-исторический журнал». — 1989. — № 4. — С.22-31.

Ссылки 
 Белорусская стратегическая оборонительная операция 
 Приграничное сражение 1941 г. Западный фронт. (Белорусская стратегическая оборонительная операция 22 июня — 9 июля 1941 г.).

Белорусская стратегическая оборонительная операция
Сражения Германии
Конфликты 1941 года
1941 год в Белоруссии
Июнь 1941 года
Июль 1941 года